MacCollum ist der Familienname von:

 Isaac J. MacCollum (1889–1968), US-amerikanischer Mediziner und Politiker

Siehe auch:
 McCollum